Stridsvagn 122 (Strv.122A) — шведский основной боевой танк, представляющий собой лицензированный немецкий танк Леопард 2А5, в конструкцию которого внесены различные изменения. Усилена ходовая часть, передняя часть танка оснащена дополнительными модулями бронирования, крыша защищена от атак с верхней полусферы, вместо фар установлены прожекторы квадратной формы, рабочие места экипажа оборудованы ремнями безопасности, установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX, позволяющая отстреливать фугасные и специальные боеприпасы. Со временем конструкция танка совершенствуется: так, на базовом варианте Strv.122A была проведена модернизация, именуемая Strv.122B: на танке улучшена противоминная защита, модернизировано 10 танков. В 2010—2011 гг. построен прототип Strv.122B+, на котором установлены новейшие модульные бронеконструкции.
Всего было произведено 122 танка, при этом 29 штук собраны в ФРГ, остальные — в Швеции.

Тактико-технические характеристики 
Ширина танка в 3,75 метра была сохранена шведскими конструкторами, в то время как вес увеличился на 350 килограмм.

Stridsvagn 122 был разработан для борьбы в шведских условиях, включая сильно лесистые районы, а также городскую местность. Это обозначение происходит от 12-см пушки на втором танке, находящемся на шведском вооружении и имеющем этот калибр (первым был Strv 121, Leopard 2A4s, оснащенный шведскими огнями и радиостанциями и окрашенный в шведский камуфляж). Strv 122 также должен был преодолеть предполагаемые недостатки оригинального немецкого танка и отличался следующими особенностями:

 Усиленная броня для защиты от ПТРК.
 Усовершенствованная оборонная система CBRN для защиты от химического, биологического и радиоактивного оружия.
 Танк способен вброд проходить водоёмы глубиной до 1,4 метра.
 Способность быстро обнаруживать, идентифицировать и фиксировать цель с помощью лазерного дальномера, термографической камеры и калькулятора скорости/расстояния/точности для максимальной точности.
 Возможность захвата сразу нескольких целей, что позволяет танку бороться с многочисленными вражескими машинами без необходимости вручную наводить пушку после каждого выстрела.
 Активная коммуникация для улучшения координации между подразделениями.

Производство и сервисное обслуживание 
Stridsvagn 122 поступил на вооружение шведских ВС в 1996 году, к 1998 году насчитывалось 180 танков, а к 2022 году — 120 единиц.

В 2016 году Швеция заказала новую модернизацию Strv 122 у Krauss-Maffei Wegmann, поставка которой запланирована на период с 2018 по 2023 год. Помимо планового ремонта, Stridsledningssystem Bataljon (тактическая командная система батальона от SAAB), новый наблюдательный/пушечный прицел (TIM) для командира, а также новые системы связи для международных миссий будут добавлены вместе с модульной системой баллистической защиты 360°.

Операторы 
: 120 единиц по состоянию на 2022 год;

: 4 единицы, переданные Швецией 24 февраля 2023 года

Ссылки 
 http://www.soldf.com/strv122.html

Примечания

См. также 
 Леопард 2

Танки по алфавиту
Танки Швеции
Основные боевые танки
Военная продукция BAE Systems
Военная продукция Bofors
Военная продукция Krauss-Maffei